

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Sugar Grove – villaggio della Contea di Kane, Illinois
 Sugar Grove – villaggio della Contea di Fairfield, Ohio
 Sugar Grove – township della Contea di Mercer, Pennsylvania
 Sugar Grove – borough della Contea di Warren, Pennsylvania
 Sugar Grove – township della Contea di Warren, Pennsylvania
 Sugar Grove – census-designated place della Contea di Smyth, Virginia